Metoda badań dokumentów osobistych polega na analizie ich treści. 

W szerszym znaczeniu zaliczymy do nich: autobiografie, pamiętniki, wspomnienia, listy, zeznania.

W węższym ujęciu: to wyłącznie pisemne wypowiedzi i przedstawienie relacji przez samego autora; ważne jest przedstawienie przeżyć i poglądów dotyczących jakiegoś wydarzenia, które przeżył.

Jan Szczepański podzielił dokumenty osobiste, ze względu na tematykę i czas powstania na:
 autobiografie
 pamiętniki
 wspomnienia
 dzienniki

Metody badań społecznych